HMS „Adelaide” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty brytyjskiej Royal Navy:
 HMS „Adelaide” – tender z lat 20. XIX wieku, ex statek niewolniczy „Josephine”
 HMS „Adelaide” – tender z lat 40. XIX wieku, ex statek niewolniczy
 HMS „Adelaide” – tender z początku XX wieku HMS „Fidget”, w latach 1907–1915 nosił nazwę HMS „Adelaide”

Zobacz też 
 HMAS „Adelaide” – nazwa australijskich okrętów

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów